Сердобск:

 Сердобск — город в России, административный центр Сердобского района Пензенской области.
 Сердобск — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.